Barben steht für:
 Barben, Karpfenfische
 La Barben, französische Gemeinde 

Barben ist der Familienname folgender Personen:
Daniel Barben (* 1961), Schweizer Zukunftsforscher